Хатидже Аслан (; р. 20 февраля 1962 года, Сивас) — турецкая актриса

Биография 
Хатидже Аслан родилась 20 февраля 1962 года Сивасе. Здесь же окончила среднюю школу, после чего поступила в Государственную консерваторию Анкары. Работала в театре Измира и в столичном Государственном театре.

На телевидении актриса дебютировала в мини-сериале Фатиха Аксоя «Хюррем Султан». Затем Аслан снялась в главной женской роли в фильме Нури Бильге Джейлан «Три обезьяны»; фильм стал призёром Каннского кинофестиваля, сама же Хатидже получила за эту роль награду кинофестиваля Йешилчам в номинации «Лучшая актриса». Затем последовали роли в таких фильмах и сериалах, как «Опасная любовь», «Зависть», «Восточные пьесы», «Опасная любовь» и «Пора тюльпанов».

Актриса была дважды замужем: в первый раз за театральным и закадровым художником Хаккы Эргёком, брак с которым продлился двадцать лет; во второй раз за художником Ренаном Калели, с котором Аслан также развелась. У Хатидже двое детей: родной сын Экин и приемная дочь Эдже, осиротевшая во время землетрясения.

Фильмография 
 Ворон / Kuzgun (2019) — Мерьем Джебечи
 Сумасшедший ветер / Bir Deli Rüzgar (2018) — Мелике Джандан
 Сумасшедший ветер / Bir Deli Rüzgar (2018) — Мелике Джандан
 Её имя Зехра / Adi: Zehra (2018) — Шуле Курдоглу

 Буря внутри меня / Içimdeku Firtina (2017) – Перихан Бадемли

 Королева мая / Mayıs Kraliçesi — Асу (2015)
 Мы вместе, даже если расстанемся / Ayrılsak Da Beraberiz — Мехвеш (2015)
 Сегодняшний человек дворца / Bugünün Saraylısı — Тюркан (2014)
 Тело / Vücut — Лейла (2012)
 Побег из тюрьмы / Firar (2011)
 Пора тюльпанов / Lale Devri — Зюмрют Ташкиран (2010—2012)
 Опасная любовь / Samanyolu — Белкис Экинджи (2010)
 Восточные пьесы / Iztochni piesi — мать Ишиль (2009)
 Зависть / Kiskanmak (2009)
 Певец на свадьбе / Düğün Şarkıcısı — Шукран (2008)
 Три Обезьяны / Üç Maymun — Хаджер (2008)
 Байрампаша: Я не буду задерживаться / Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007)
 Hırçın Menekşe — Пелин (2003)
 Хюррем Султан / Hürrem Sultan — Махидевран-султан (2003)
 Белий снег / Kınalı Kar — Лейла (2002)
 En Son Babalar Duyar — Хюлья (2002)
 Ferhunde Hanımlar — Неджла (1993)
 Deli Balta — Роза (1993)
 Elif’in Rüyaları (1992)

Примечания 

Актрисы Турции
Лауреаты премии «Золотой кокон»